Sommesi – abitanti di Reviglione
Sommesi – abitanti di Somma Lombardo
Sommesi – abitanti di Somma Vesuviana
Sommesi – abitanti di Sommo